Stadtbach ist ein Gewässername:

in Deutschland:
 Stadtbach (Augsburg), Kanal in Augsburg, Bayern
 Stadtbach (Brenz), rechter Teilungslauf der Brenz im Brenzpark von Heidenheim, Landkreis Heidenheim, Baden-WÜrttemberg
 Stadtbach (Eschach), rechter Zufluss der Eschach, in Leutkirch im Allgäu, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg, Abfluss des Stadtweihers
 Stadtbach (Gelbach), rechter Nebenstrang-Oberlauf des Gelbachs in                               Montabaur, Westerwaldkreis, Rheinland-Pfalz
 Stadtbach (Günzburg), Bach in Günzburg, Landkreis Günzburg, Bayern
 Münchner Stadtbäche, ehemals ein dichtes Netz von Kanälen in der Münchner Altstadt
 Stadtbach (Salzach), linker Zufluss der Salzach in Laufen, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Stadtbach (Schwarzach), Oberlauf der Schwarzach, in Bad Saulgau, Landkreis Sigmaringen, Baden-Württemberg
 Stadtbach oder Riedbach (Tobelbach), Oberlauf des rechten Oberlaufsarms des Tobelbachs (zur Schussen) durch Tettnang, Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Stadtbach (Weschnitz), rechter Zufluss der Weschnitz nahe Heppenheim, Kreis Bergstraße, Hessen

in der Schweiz:
 Stadtbach (Aabach), rechter Zufluss des Aabachs (zur Aare bei Wildegg) in Lenzburg, Bezirk Lenzburg, Kanton Aargau
 Stadtbach (Aarau), künstlich angelegter Bach in Aarau, Kanton Aargau
 Stadtbach (Aare), künstlich angelegter Bach in Bern, Kanton Bern
 Stadtbach Rapperswil, kanalisierter rechter Abzweig der Jona zur Kemprater Bucht des Zürichsees durch Rapperswil, Gemeinde Jona-Rapperswil, Wahlkreis See-Gaster, Kanton St. Gallen
 Stadtbach, später Name des Rettenbach (Winterthur), ehemaliger, künstlich angelegter Bach in Winterthur, Kanton Zürich

Stadtbach ist ein Ortsname:
 Stadtbach (Berner Quartier), Quartier von Bern